

Niemcy 
 Maierhofen – dzielnica gminy targowej Painten w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim

Zobacz też 
 Maierhof
 Maierhöfen
 Mairhof
 Mayerhofen
 Meierhof